Adam Dąbrowski (ur. 30 września 1971 w Warszawie) – polski piłkarz, grający na pozycji pomocnika.

Kariera 
Jest wychowankiem Legii Warszawa. W 1987 roku został wcielony do kadry pierwszego zespołu. W barwach Legii nie rozegrał jednak żadnego ligowego meczu, choć zagrał w jednym spotkaniu Pucharu Polski w sezonie, w którym Legia zdobyła to trofeum. Występował również w innych warszawskich klubach: Gwardii i Hutniku, a z tym drugim klubem wywalczył w sezonie 1991/1992 awans do II ligi. Podobny sukces osiągnął w sezonie 1993/1994 z Dominetem Piaseczno.

Po okresie gry w kilku drugoligowych klubach w 1996 roku Dąbrowski przeszedł do Wisły Kraków. W barwach tego klubu zadebiutował w I lidze, co miało miejsce 21 września 1996 roku w przegranym 1:2 spotkaniu z Widzewem Łódź. Ogółem w barwach Wisły rozegrał 24 ligowe spotkania. Następnie występował m.in. w Cracovii, Odrze Opole, Lechu Poznań czy Jagiellonii Białystok.

Statystyki ligowe

Przypisy 

Polscy piłkarze
Piłkarze Legii Warszawa
Piłkarze Gwardii Warszawa
Piłkarze Hutnika Warszawa
Piłkarze Błękitnych Kielce
Piłkarze MKS Piaseczno
Piłkarze Stali Stalowa Wola
Piłkarze Wisły Płock
Piłkarze Wisły Kraków
Piłkarze Cracovii
Piłkarze Odry Opole
Piłkarze Lecha Poznań
Piłkarze Dolcanu Ząbki
Piłkarze Jagiellonii Białystok
Piłkarze Startu Namysłów
Ludzie urodzeni w Warszawie
Urodzeni w 1971